El término Nueva York puede referirse, en esta enciclopedia, a:

Población

Estados Unidos 
 estado de Nueva York, uno de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América, cuya capital es Albany.
 Nueva York o ciudad de Nueva York (New York City), la mayor urbe de todo el país.
 condado de Nueva York (New York County), que coincide con el distrito de Manhattan.
 área metropolitana de Nueva York
 provincia de Nueva York, una antigua colonia británica (1664–1775).
 New York, una comunidad del condado de Henderson, Texas.
 New York of the Pacific y New York Landing, primeros nombres de la ciudad de Pittsburg, California.

Reino Unido 
 Nueva York, Lincolnshire
 Nueva York, North Yorkshire
 Nueva York, Tyne and Wear

Ucrania 
 Nueva York, ciudad del este de Ucrania.

Música 
 New York, canción de U2 (2000).
 New York, canción de Ja Rule (2004).
 New York, canción de Eskimo Joe (2007).
 New York, canción de Paloma Faith (2009).
 New York, álbum de Lou Reed.
 New York, álbum de Antti Tuisku.
 I Love New York, canción de Madonna (2005).
 New York, New York, canción de Moby (2006).
 New York, New York, tema central de la película homónima de Martin Scorsese.
 New York City Boy, canción de Pet Shop Boys (1999).
 New York City, sencillo de Emigrate (2007).

Cine 
 New York, New York, película estadounidense de 1977, de género musical, dirigida por Martin Scorsese.
 Un argentino en Nueva York, película argentina en Estados Unidos de 1998, protagonizada por Natalia Oreiro y Guillermo Francella.
 Sexo en Nueva York: la película, título en España del largometraje de la serie homónima Sexo en Nueva York (traducida en América Latina como Sexo en la ciudad).

Televisión 
 Sexo en Nueva York, título en español de la serie estadounidense Sex and the City, basada en el libro del mismo título, escrito por Candace Bushnell.

Prensa 
 New York, semanario estadounidense.

Transporte 
 la avenida Nueva York, en Washington DC.
 la calle Nueva York, en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.

Fútbol 
 New York City Football Club, un equipo de fútbol profesional de la ciudad de Nueva York.

Enlaces externos